Intragna, commune de la province du Verbano-Cusio-Ossola dans le Piémont en Italie
Intragna, commune du district de Locarno dans le Tessin en Suisse